Kärragöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kärragölen, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun, 
Kärragölen, Småland, sjö i Uppvidinge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn